Герчук — фамилия. Известные представители:
 Герчук, Елена Юрьевна (род. 1954) — дочь Ю. Я. Герчука, российский искусствовед и художественный критик.
 Герчук, Михаил Юрьевич (род. 1972) — директор Vimpelcom Ltd. по коммерческим вопросам и стратегии (с июля 2012 года).
 Герчук, Юрий Яковлевич (1926—2014) — российский искусствовед, художественный критик, историк и теоретик изобразительного искусства, заслуженный деятель искусств России.
 Герчук, Яков Павлович (1901—1969) — советский экономист, статистик.